Шогуй (озеро)
 Шогуй (река) — река в Мурманской области Российской Федерации.